

Кокава — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства.

Кокава-над-Рімавіцоу — село, громада в окрузі Полтар, Банськобистрицький край.
 Ліптовська Кокава — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.